5-та армія→6-та армія→7-ма армія
Шо́ста а́рмія (6-та армія, 6 А) — найменування армії в багатьох країнах.

Загальновійськова, польова

Росія (СРСР) 
 6-та армія (Російська імперія)
 6-та армія (Червона армія)
 6-та армія (СРСР)
 6-та гвардійська армія
 6-та армія (Російська Федерація)

Інші країни 
 6-та армія (Австро-Угорщина)
 6-та армія (Італія)
 6-та армія (Німецька імперія)
 6-та армія (Третій Рейх)
 6-та армія (США)
 6-та армія (Османська імперія)
 6-та армія (Франція)
 6-та армія (Японія)

Танкова 

 6-та танкова армія (Третій Рейх)
 6-та танкова армія (СРСР)
 6-та гвардійська танкова армія (СРСР)

Повітряна 

 6-та повітряна армія (СРСР)

Саперна армія 
 6-та саперна армія (СРСР)

Див. також 
 1-ша армія
 2-га армія
 3-тя армія
 4-та армія
 5-та армія
 7-ма армія
 8-ма армія
 9-та армія